Cerro Largo (Brasil), municipi de l'estat de Rio Grande do Sul
 Cerro Largo Fútbol Club, club de futbol uruguaià de la ciutat de Melo, al departament de Cerro Largo
 Aeroport de Cerro Largo, aeroport a Melo, al nord-est de l'Uruguai, i serveix la mateixa ciutat
 Departament de Cerro Largo, departament al nord-est de l'Uruguai